Фильмография Брэда Питта насчитывает несколько десятков ролей в кино и на телевидении, а также работы в качестве продюсера. Его актёрская карьера началась в 1987 году, когда ему было 24 года, с ролей в популярном телесериале Fox «Джамп-стрит, 21». Впоследствии он появился в ряде эпизодов телешоу в конце 1980-х и сыграл свою первую главную роль в чёрном комедийном слэшере «Сокращая класс» (1989). За свои роли в фильмах «Тельма и Луиза» (1991) и «Там, где течёт река» (1992) Питт получил признание со стороны кинокритиков. В 1994 он снялся в роли вампира Луи де Пона дю Лака в мистической драме «Интервью с вампиром», а за роль в эпической драме «Легенды осени» (1994) получил свою первую номинацию на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драме.

В 1995 году Питт снялся в коммерчески успешном триллере Дэвида Финчера «Семь» (1995), в котором исполнил роль детектива, охотящегося за серийным убийцей, убивающим людей, которых он считает виновными в семи смертных грехах. Роль помещённого в психиатрическую клинику ярого защитника животного мира в научно-фантастическом фильме «12 обезьян» принесла Питту премию «Золотой глобус» за лучшему актёру второго плана в кинофильме и номинацию на премию «Оскар» в той же категории. Затем он исполнил роль путешественника Генриха Харрера в биографическом фильме «Семь лет в Тибете» (1997) и Ангела Смерти в «Знакомьтесь, Джо Блэк» (1998). В 1999 году Питт вновь работал с режиссёром Финчером, снявшись в главной роли в ставшем впоследствии культовом фильме «Бойцовский клуб». Роль Тайлера Дердена потребовала от него изучения бокса, тхэквондо и грэпплинга. В «Трилогии Оушена» (2001—2007), коммерчески успешной серии фильмов об ограблениях, Питт сыграл Расти Райана. В 2002 году он был номинирован на премию «Эмми» за роль в качестве приглашённого гостя в ситкоме «Друзья» вместе со своей тогдашней женой Дженнифер Энистон. В том же году Питт основал продюсерскую компанию Plan B Entertainment, первым релизом которой стал эпический исторический боевик «Троя» (2004) с ним самим в главной роли (Ахилла). В 2005 вместе с Анджелиной Джоли он исполнил пару наёмных убийц в коммерчески успешной комедийном боевике «Мистер и миссис Смит» (2005).

В 2006 году Питт выступил в качестве продюсера криминальной драмы ««Отступники», удостоенной премии Оскар» за лучший фильм, а также снялся вместе с Кейт Бланшетт в многосюжетной драме «Вавилон». За главную роль в драме «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008) Брэд Питт был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Затем он снялся в фильме Тарантино «Бесславные ублюдки» (2009) и спродюсировал фильм о супергероях «Пипец» (2010), а также и его продолжение, снятое в 2013 году. В 2011 году он удостоился похвалы со стороны кинокритиков за свои работы в качестве продюсера и актёра в двух фильмах — экспериментальной драме «Древо жизни» и биографической спортивной драме «Человек, который изменил всё». Обе эти картины попали в номинацию премии «Оскар» за лучший фильм. За роль менеджера бейсбольного клуба он также получил номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Его самый большой коммерческий успех пришёлся на боевик о зомби «Война миров Z» (2013), собравший в мировом прокате в общей сложности 540 миллионов долларов. Питт продюсировал историческую драму «12 лет рабства» (2013), который получил статуэтку «Оскара» за лучший фильм. В 2014 году он снялся в военном фильме «Ярость», получивший положительные отзывы критиков и имевший успех в прокате. За роль дублёра персонажа Леонардо Ди Каприо в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (2019) он получил премию «Оскар», премию «Золотой глобус» и премию BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана.

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Фильмографии США
Фильмографии актёров